Braeucker ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Braeucker (1919–2010), deutscher U-Boot-Kommandant
 Theodor Braeucker (1815–1882), Lehrer, Heimatforscher und Gummersbacher Käfer-, Mineralien-, Muschel-, Versteinerungen- und Blütensammler
 Wilhelm Braeucker (* 1886; † nach 1958), deutscher Chirurg und Hochschullehrer an der Universität Hamburg